Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2019 fand vom 12. bis 29. September 2019 statt. Sie wurde erstmals in vier Ländern ausgetragen; Gastgeber waren Belgien, Frankreich, die Niederlande und Slowenien. Die Teilnehmerzahl wurde auf 24 Mannschaften erhöht. Serbien setzte sich im Finale gegen Slowenien durch. Der amtierende Weltmeister Polen erreichte den dritten Platz. Titelverteidiger Russland schied ebenso wie die deutsche Mannschaft im Viertelfinale aus.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei galt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhielt der Sieger drei Punkte, der Verlierer ging leer aus. Bei einem 3:2 gab es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wurde (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach ging es im einfachen KO-Modus weiter. Die Sieger der Halbfinals bestritten das Endspiel, die Verlierer spielten um den dritten Platz.

Spielstätten 
Die Europameisterschaft wurde in neun Sportstätten ausgetragen. Die Austragungsorte der Vorrundenspiele waren Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, Ljubljana, Montpellier und Rotterdam. Die Spiele des Achtel- und Viertelfinales fanden in Antwerpen, Apeldoorn, Ljubljana und Nantes statt. Ein Halbfinale wurde in Ljubljana, das andere Halbfinale sowie das Finale in Paris ausgetragen.

Spielplan 
Die Gruppenauslosung fand am 16. Januar 2019 im Atomium in Brüssel statt. Der Spielplan wurde am 28. Januar 2019 veröffentlicht.

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Informationen des DVV

Einzelnachweise 

2019
Europameisterschaft Manner